Zay steht für:
 Zāy, arabischer Buchstabe ()
 Zay (Volk), Volk in Äthiopien
 Zay (Sprache), Sprache in Äthiopien
 Zay, Stadtteil von Rastatt, Baden-Württemberg
 Zay von Csömör, ungarisches Adelsgeschlecht

Zay ist der Familienname folgender Personen:
 Adele Zay (1848–1928), rumäniendeutsche Pädagogin und Frauenrechtlerin
 Jean Zay (1904–1944), französischer Politiker
 Karl Zay (1754–1816), Schweizer Politiker und Arzt, Chronist des Goldauer Bergsturzes
 Karl von Zay (1783–1854), Schweizer Politiker
 Marie von Zay (1779–1842), Schriftstellerin und Dramatikerin
 Péter Márki-Zay (* 1972), ungarischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker

zay steht als Abkürzung für:
 Zayse-Zergulla (ISO-639-3-Code), Sprachgruppe in Äthiopien, siehe Omotische Sprachen #Klassifikation

Abkürzung